Чойн Дугаржав (; 15 апреля 1912, сомон Онгон (ныне Сухэ-Баторский аймак) - 1985) — полковник Монгольской народно-революционной армии, командир 23-его полка МНРА, Герой Монгольской Народной Республики.

Биография 
В августе 1933 года, 21-летнего юношу призвали на военную службу в Монгольской народно-революционной армии, начался новый этап его жизни, с этого времени он связал свою жизнь с армией. В 1933-1951 годах - служил в рядах Монгольской народно-революционной армии, командир отделения, начальник отдела боеприпасов, командовал кавалерийской ротой, командир 23-его полка МНРА, в 1951-1972 годах - главный политработник сомона Онгон (Сухэ-Баторский аймак), командир бригады войскового соединения, начальник учебной части по боеприпасам. 

В истории записано, что Чойн Дугаржав участвовал в 80 больших и малых сражениях в ходе пограничных конфликтов с милитаристской Японией и Маньчжоу-Го, в боях на Халхин-Голе в 1939 году и в Освободительной войне 1945 года. 

Депутат XVI съезда Монго́льской наро́дно-революцио́нной па́ртии.

18 августа 1969 года за большие заслуги в обеспечении победы своих частей и отличие в боях на Халхин-Голе и в советско-японской войне правительством МНР награждён званием Героя Монгольской Народной Республики.

Ссылки 
 Чойн Дугаржав

Участники боёв на Халхин-Голе (Монголия)
Участники советско-японской войны (Монголия)
Члены Монгольской народной партии
Полковники Монголии
Награждённые медалями Монголии
Награждённые медалями СССР